Erwin Schulhoff (1894-1942), compositeur et pianiste
 Julius Schulhoff (Jules Šulhov) (1825-1898), pianiste et compositeur